

Населені пункти та їхні частини

 Болькув — місто в Яворському повіті Нижньосілезького воєводства
 Болькув — гміна в Яворському повіті Нижньосілезького воєводства
 Болькув — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Болькув — осада в гміні Добра Полицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки